Беллерофо́нт:
 Беллерофонт — герой в греческой мифологии (прозвище Гиппоноя).

В честь него названы:
 Беллерофонт — неофициальное прозвище первой открытой экзопланеты — 51 Пегаса b.
  — опера Жана-Батиста Люлли.
 HMS Bellerophon — название нескольких кораблей Королевского военно-морского флота Великобритании.

См. также 
 Гиппоной (значения)